Shuiji kan syfta på följande platser:

Kina 

 Laixi (ort i Kina), Shandong, 
 Shuiji (socken i Kina), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar